Veteran kan syfta på:

 Krigsveteran – en person som deltagit i ett eller flera krig

Geografi

Kanada 

 Veteran (ort i Kanada), Alberta,

Svalbard och Jan Mayen 

 Veteranen (glaciär i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar